Valentin Thilo (Starszy)
 Valentin Thilo (Młodszy)